Twincharger (engl. für Doppellader) bezeichnet in der Motorentechnik Verbrennungsmotoren, die durch zwei Aggregate aufgeladen werden:
 Biturbo, Aufladung durch zwei Turbolader 
 TSI (Motorentechnik), Kombination von Turbolader und Kompressor